Slovo Zázvorka může označoval:
 zázvorové cukroví
 tvar tohoto cukroví

příjmení osob
 Antonín Zázvorka (1866–1937), český politik, poslanec zemského sněmu, místopředseda Říšské rady
 Jan Zázvorka, více osobností téhož jména
 Stella Zázvorková (1922–2005), provdaná Kopecká, populární česká herečka.
 Vlastislav Zázvorka (1903 – 1988), geolog, ředitel Národního muzea v Praze

jiný význam
 Zázvorka, mluvící kocour v knize v Letopisy Narnie

Externí odkazy